I Was Made to Love Her (album), een muziekalbum van Stevie Wonder, uitgebracht in 1967
 I Was Made to Love Her (nummer), een single van Stevie Wonder, uitgebracht in 1967